Dos diferentes clases de submarinos de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón han recibido el nombre Oyashio (親潮):

 La Clase Oyashio de 1960, activa desde 1960 hasta 1976, compuesta únicamente por él:
 Oyashio (SS-511)
 La Clase Oyashio de 1998, activos desde ese mismo año, compuesta por los:
 Oyashio (SS-590)
 Michishio (SS-591)
 Uzushio (SS-592)
 Makishio (SS-593)
 Isoshio (SS-594) 
 Narushio (SS-595) 
 Kuroshio (SS-596)
 Takashio (SS-597)
 Yaeshio (SS-598)
 Setoshio (SS-599)
 Mochishio (SS-600)